Turizem je v Sloveniji hitro rastoča gospodarska panoga, ki je v letu 2019 posredno in neposredno prispevala kar 12,3% delež bruto domačega proizvoda: skupaj 6,23 milijona prihodov in 15,8 milijona prenočitev. Panoga zagotavlja več kot 58.000 delovnih mest.

Galerija 
Turistično najbolj prepoznavni kraji in najbolj oblegane točke v Sloveniji

Statistika 
Šele od leta 1992 naprej se v statistiki kot domači gostje štejejo samo državljani Slovenije. Pred tem so v to rubriko šteli vsi državljani nekdanje Jugoslavije, danes seveda tuji gostje.

Število gostov

Vsi prihodi po tipu občin

Občine z največ prihodi

Tuji prihodi po državah

Število prenočitev

Vse prenočitve po tipu občin

Občine z največ prenočitvami

Tuje prenočitve po državah

Sklici

Zunanje povezave 

 Slovenska turistična organizacija

 
Slovenija